Die Cash Converters Players Championship Finals 2016 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden von der Professional Darts Corporation (PDC) im Jahr 2016 zum insgesamt neunten Mal veranstaltet. Das Turnier wurde vom 25. bis zum 27. November 2016 im Butlin’s Minehead Resort in Minehead ausgetragen und galt als Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft 2017.

Titelverteidiger Michael van Gerwen wiederholte seinen Vorjahrestriumph durch einen 11:3-Finalsieg über Dave Chisnall.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um £ 100.000 auf insgesamt £ 400.000 erhöht. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Damit wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Sie konnten sich über die im Jahr 2016 verteilten 22 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Benito van de Pas
  Ian White
  Simon Whitlock
  Gerwyn Price
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Stephen Bunting
  James Wilson
  Steve West
  Chris Dobey
  Steve Beaton
  Kim Huybrechts
  Josh Payne
  Cristo Reyes
  Daryl Gurney
  Robbie Green
  Alan Norris
  Justin Pipe
  Jelle Klaasen
  Kyle Anderson
<li value=23>  Gary Anderson
  Ronny Huybrechts
  Adrian Lewis
  James Wade
  Jamie Caven
  Christian Kist
  Darren Webster
  Mark Webster
  Joe Murnan
  Vincent van der Voort

<li value=33>  Andrew Gilding
  Jermaine Wattimena
  Terry Jenkins
  Jonny Clayton
  Ricky Evans
  Jamie Lewis
  Mervyn King
  Robert Thornton
  Rowby-John Rodriguez
  John Henderson
  Simon Stevenson
  Andy Jenkins
  Michael Smith
  Devon Petersen
  Ronnie Baxter
  Berry van Peer
  Mark Walsh
  Mickey Mansell
  Jeffrey de Graaf
  Mick McGowan
  Jan Dekker
  Vincent Kamphuis
  Ron Meulenkamp
  Steve Brown
  Raymond van Barneveld
  Jason Wilson
  Kevin Painter
  Dimitri Van den Bergh
  Matthew Edgar
  Keegan Brown
  Brendan Dolan
  Andy Hamilton

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Homepage der PDC zur Players Championship Finals
 Players Championship Finals bei dartn

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Minehead